Хякунин (яп. 百人) — японское слово, означающее «сто человек». Может применяться в следующих значениях:
 Хякунин иссю — вид антологии японских стихотворений, куда от каждого из ста поэтов включается по одному стихотворению.
 Хякунин-кумитэ — вид испытания в каратэ, состоящее в проведении сотни боёв с поочерёдно меняющимися противниками.